Twenty Five (стилизованно: Twentyfive) — сборник лучших хитов британского поп-певца Джорджа Майкла, выпущенный 13 ноября 2006 года в Великобритании и 1 апреля 2008 года США на лейбле Sony BMG к 25-летнему юбилею музыкальной карьеры певца.

История 

Сборник включает большинство песен из сольного периода музыкальной карьеры Джорджа Майкла, а также его ранние песни из периода работы в составе группы Wham!. На двухдисковом варианте было 26 треков, включая 4 песни, записанные вместе с группой Wham! и 3 новые песни: «An Easier Affair», «This Is Not Real Love» (дуэт с британской исполнительницей Mutya Buena) и новую версию «Heal the Pain», записанную вместе с Полом Маккартни. В ограниченную версию на трёх CD вошли дополнительно ещё 14 менее известных треков.

Twenty Five дебютировал сразу на позиции № 1 в британском хит-параде UK Albums Chart и на позиции № 23 в американском чарте Billboard 200.

В ноябре 2006 года также был издан 2-дисковый DVD «Twenty Five» с 40 видеоклипами (включая 7 клипов периода Wham!). Сборник получил платиновый статус продаж в Австралии и Франции.

Список композиций

Международное издание

Disc 1: For Living 
 «Everything She Wants» (12" remix) — 6:33  оригинальная версия на альбоме Make It Big группы Wham!
 «Wake Me Up Before You Go-Go» — 3:52 с альбома Make It Big группы Wham!
 «Freedom» — 5:20 с альбома Make It Big группы Wham!
 «Faith» — 3:15  с альбома Faith
 «Too Funky» (single version) — 3:46  Extended Version appears on Red Hot + Dance
 «Fastlove» — 5:28  с альбома Older
 «Freedom! '90» — 6:30  с альбома Listen Without Prejudice Vol. 1
 «Spinning the Wheel» — 6:09  с альбома Older
 «Outside» — 4:44  с альбома Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael
 «As» (вместе с Mary J. Blige) — 4:43  с альбома Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael
 «Freeek!» (2002 single version) — 4:32 внеальбомная версия
 «Shoot the Dog» — 5:08  с альбома Patience (британская версия)
 «Amazing» — 4:25  с альбома Patience
 «:en:Flawless (Go to the City)» (vs. The Ones) (radio edit) — 4:50  с альбома Patience
 «An Easier Affair» — 4:38 ранее не издавалась
 «Kissing a Fool» — 4:34  с альбома Faith / Japanese bonus track

Disc 2: For Loving 
 «Careless Whisper» (single edit) — 5:04  с альбома Make It Big группы Wham!
 «Last Christmas» (single edit) — 4:27  с альбома The Final группы Wham!
 «A Different Corner» (single edit) — 4:03  с альбома The Final группы Wham!
 «Father Figure» — 5:40  с альбома Faith
 «One More Try» — 5:53  с альбома Faith
 «Praying for Time» — 4:41  с альбома Listen Without Prejudice Vol. 1
 «Heal the Pain» (вместе с Paul McCartney) — 4:43 ранее не издавалась
 «Don’t Let the Sun Go Down on Me» (вместе с Elton John) — 5:48  с альбома Duets
 «Jesus to a Child» — 6:50  с альбома Older
 «Older» — 5:34  с альбома Older
 «Round Here» — 5:55  с альбома Patience
 «You Have Been Loved» — 5:28  с альбома Older
 «John and Elvis are Dead» — 4:23  с альбома Patience
 «This Is Not Real Love» (вместе с Матиа) — 4:56 ранее не издавалась
 «Club Tropicana» — 4:28  с альбома Fantastic / Japanese bonus track

Disc 3: For the Loyal (ограниченное издание) 
 «Understand» — 5:56
 «Precious Box» — 7:36
 «Roxanne» — 4:10
 «Fantasy» — 5:02
 «Cars and Trains» — 5:51
 «Patience» — 2:52
 «You Know That I Want To» — 4:32
 «My Mother Had a Brother» — 6:19
 «If You Were There» — 3:43
 «Safe» — 4:25
 «American Angel» — 4:08
 «My Baby Just Cares for Me» — 1:43
 «Brother, Can You Spare a Dime?» — 4:27 (Performed at «Pavarotti and Friends»)
 «Please Send Me Someone (Anselmo’s Song)» — 5:25
 «Through» — 4:52

Digital download version (2 бонусных трека и 4 видеоклипа) 
 «I’m Your Man» — 6:52
 «Edith & The Kingpin» — 3:41
 «I’m Your Man» — 3:59 (видео)
 «John and Elvis are Dead» — 4:23 (видео)
 «An Easier Affair» — 4:31 (видео)
 «Father Figure» — 5:34 (видео)

Серно-Американское издание

Disc 1: For Living 
 «Everything She Wants (12» remix)" — 6:33 с альбома Make It Big
 «Wake Me Up Before You Go-Go» — 3:52  с альбома Make It Big
 «Feeling Good» — 5:20 Ранее не издавалась
 «Faith» — 3:15  с альбома Faith
 «Too Funky» — 3:46  с альбома Red Hot + Dance
 «Fastlove» — 5:28  с альбома Older
 «Freedom! '90» — 6:30  с альбома Listen Without Prejudice Vol. 1
 «Spinning the Wheel» — 6:09  с альбома Older
 «Outside» — 4:44  с альбома Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael
 «As» (вместе с Mary J. Blige) — 4:43  from Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael
 «Freeek!» — 4:32  с альбома Patience
 «Shoot the Dog» — 5:08  с альбома Patience
 «Amazing» — 4:25  с альбома Patience
 «Flawless (Go to the City)» (vs. The Ones) — 4:50  с альбома Patience
 «An Easier Affair» — 4:38 Ранее не издавалась

Disc 2: For Loving 
 «Careless Whisper» — 5:04  с альбома Make It Big
 «Last Christmas» — 4:27  с альбома Music from the Edge of Heaven
 «A Different Corner» — 4:03  с альбома Music from the Edge of Heaven
 «Father Figure» — 5:40  с альбома Faith
 «One More Try» — 5:53  с альбома Faith
 «Praying for Time» — 4:41  с альбома Listen Without Prejudice Vol. 1
 «Heal the Pain» (вместе с Paul McCartney) — 4:43  Ранее не издавалась
 «Don’t Let the Sun Go Down on Me» (with Elton John) — 5:48  с альбома Duets
 «Jesus to a Child» — 6:50  с альбома Older
 «Older» — 5:34  с альбома Older
 "The First Time Ever I Saw Your Face — 5:19  с альбома Songs from the Last Century
 «You Have Been Loved» — 5:28  с альбома Older
 «John and Elvis Are Dead» — 4:23  с альбома Patience
 «This Is Not Real Love» (вместе с Mutya) — 4:56 Ранее не издавалась

Disc 3: For the Loyal (Best Buy exclusive) 
 «Understand» — 5:56
 «Precious Box» — 7:38
 «Roxanne» — 4:11
 «Fantasy» — 5:03
 «Cars and Trains» — 5:51
 «Patience» — 2:53
 «You Know That I Want To» — 4:32
 «My Mother Had a Brother» — 6:20
 «If You Were There» — 3:44
 «Safe» — 4:25
 «American Angel» — 4:09
 «My Baby Just Cares for Me» — 1:43
 «Brother, Can You Spare a Dime?» — 4:27 (performed at Pavarotti & Friends)
 «Please Send Me Someone (Anselmo’s Song)» — 5:25
 «Through» — 4:55

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Страница на официальном сайте Джорджа Майкла

Альбомы Epic Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Джорджа Майкла
Альбомы Великобритании
Мультиплатиновые альбомы